

Persone 
 Ana de Hollanda – cantante e attrice brasiliana
 Chico Buarque de Hollanda – cantante, compositore e scrittore brasiliano
 Francisco de Hollanda – pittore, teorico dell'arte e miniaturista portoghese

Zoologia 
 Hollanda luceria – uccello estinto, vissuto nel Cretaceo superiore